La NCAA Division I 1984 si è svolta nel 1984: al torneo hanno partecipato 28 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

West regional

Mideast regional

South regional

Northwest regional

Final Four - Pauley Pavilion, Los Angeles

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1984
NCAA Division I (pallavolo femminile)